Ви́шера — река в Новгородской области, впадает в правый рукав Волхова — Малый Волховец в районе деревни Сперанская Мыза. В начале XX века была судоходна на протяжении 8 вёрст от устья до Вишерского канала.

Длина реки — 64 км, площадь водосборного бассейна — 1100 км². Цвет в воды в реке ярко-коричневый, так как источником водосбора для реки являются торфяные болота.  

Образуется в результате слияния рек Малой Вишерки и Большой Вишеры в Маловишерском районе у границы с Новгородским районом. В Новгородском районе на реке расположен ряд деревень: Радоча, Посад, Мытно, Рушиново, Марково, Лахново, Чубуковицы, Волынь, Волынка, Губарёво, Савино, Радиваново (Радионово) и Сперанская Мыза.

В районе деревни Савино Вишера соединена с Мстой Вишерским каналом, с противоположной стороны в километре ниже по течению в реку впадает правый приток — Тюльков ручей. Выше по течению от деревни Губарёво (в 10 км от устья) в Вишеру впадает её правый приток — река Сосница, напротив деревни Чубуковицы в реку впадает ручей Гремач, выше по течению от деревни Мытно — Лопатинский ручей, а ниже деревни Марково — Запольский ручей (три ручья — левые притоки).

В Савино есть мост через Вишеру на автодороге в Дубровку, в Волынке — мост на федеральной автомагистрали «Россия» (,  Москва — Санкт-Петербург, участок — «объезд Великого Новгорода»), в Мытно — мост на автодороге Новоселицы () — Папортно (), также есть мост между деревнями Марково и Рушиново.

Неподалёку от устья, ниже по течению деревни Савино, на левом берегу Вишеры, сохранились участки дубового леса — памятник природы «Савинские дубравы». Ранее здесь действовал Савво-Вишерский монастырь (закрыт в 1930-е годы). В районе деревни Волынь и реки Сосницы находится памятник природы «Волынские дубравы».

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Балтийскому бассейновому округу речного бассейна реки Невы (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера), речной подбассейн реки — Волхов, водохозяйственный участок реки — Волхов.

Примечания 

Притоки Волхова
Реки Новгородского района
Реки Маловишерского района